Ульстер может означать:
 Ульстер — историческое королевство на севере Ирландии.
 Ульстер, или Ольстер, — историческая область на севере Ирландии.
 Ульстер — река в центральной Германии.